Tscherkasski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Tscherkasski (1680–1742), russischer Politiker
 Schura Tscherkasski (1909–1995), russischer Pianist, siehe Shura Cherkassky
 Wladimir Alexandrowitsch Tscherkasski (1821–1878), russischer Politiker